Международный аэропорт Бирмингема ()  — международный аэропорт, расположенный в 10.2 км к юго-востоку от центра Бирмингема, в округе Солихалл, Уэст-Мидлендс, Англия. В 2006 был шестым аэропортом Великобритании по загруженности после Хитроу, Гатвика, Манчестера, Станстеда и Лутона.

Аэропорт Бирмингема обладает лицензией (номер P451), которая даёт право на перевозки пассажиров и обучение лётчиков.

Аэропорт находится недалеко от трасс M42 и A45. Аэропорт связан со железнодорожной станцией Бирменгем Международная и Главной Линии Западного Побережья.

Услугами аэропорта в 2007 воспользовались 9,232,496 пассажиров (на 0,9 % больше, чем в 2006 и на 18 % больше, чем в 2001). Аэропорт обеспечивает авиасообщение с другими аэропортами Великобритании, Европы, Индии, Среднего Востока и Северной Америки.

История 
Аэропорт был открыт в Эмдоне 8 июля 1939 года и был под управлением Городского совета Бирмингема. Во время Второй мировой войны аэропорт был реквизирован Королевскими ВВС и использовался с военными целями. Гражданское использование аэропорта было возобновлено в июле 1946, хотя и под управлением государства.

В послевоенные годы здесь проводились различные мероприятия, такие как авиашоу и гонки самолётов. Управление аэропортам перешло к властям Бирмингема снова в 1960. Собственником аэропорта стал Совет Графства Уэст-Мидлендс в 1974.

В 1984 был открыт новый терминал, который был рассчитан на обслуживание трёх миллионов пассажиров в год. Второй терминал, «Еврохаб», возможно первый терминал в мире, в котором одновременно обслуживаются внутренние и международные рейсы, был открыт 26 июля 1991, более чем удвоив пропускную способность аэропорта. Первый терминал 1939 года постройки в стиле ар-деко и контрольно-диспетчерский пункт по-прежнему находятся около ангаров к западу от главной взлетно-посадочной полосы.

В 1983 аэропорт был приватизирован, однако местным властям всё ещё принадлежит 49%-я доля. 1 апреля 1987 собственником аэропорта стала компания Birmingham International Airport plc, которая принадлежит семи окружным муниципальным советам Уэст-Мидлендса.

В 1995 была закрыта система скоростного транспорта Маглев, которая функционировала с 1984 года, соединяла аэропорт с железнодорожной станцией и составляла в длину 600 метров. Причиной послужили высокие эксплуатационные расходы и дефицит запасных частей. В 2003 году эту систему заменила автоматизированная рельсовая система .

Concorde последний рейс в аэропорт совершил 20 октября 2003 в ходе своего прощального тура.

Взлёт, скульптура высотой 1,4 м польского мастера Валенти Питела, находится недалеко от въезда в аэропорт. Она была установлена в 1985. Стальная статуя была установлена к 40-летию мира в Европе.

В зоне фуд-корта находятся столики, бар самообслуживания, кафе и ресторан с итальянской и американской кухней. В аэропорту есть и другие пункты общественного питания, такие как Burger King и Frankie and Benny's, а также несколько кафе. На открытом воздухе находится винный бар. Работает большое количество магазинов.

В июле 2007 аэропорт Бирмингема был признан лучшим аэропортом Европы в категории от 5 до 10 млн пассажиров в год.

Будущее 

Был опубликован мастер-план развития аэропорта до 2030. В нём определены предлагаемые изменения в терминалах, расположении летного поля и инфраструктуре. Как со всеми крупномасштабными планами, существует оппозиция со стороны защитников окружающей среды и местных жителей. Больше всего протестов вызывает план строительства второй параллельной взлетно-посадочной полосы.

Важнейшая часть плана — увеличение главной взлетно-посадочной полосы, которое должно быть завершено к Летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Полоса увеличится до 3000 м, а вместе с участком для начала взлёта достигнет 3150 м. Владельцы аэропорта полагают, что, вероятно, будет высокий спрос на прямые дальнемагистральные рейсы, которые не могут быть обеспечены существующей взлётно-посадочной полосой. Сегодняшняя длина полосы (2605 м.) не даёт возможности аэропорту уровня Аэропорта Бирмингема организовывать рейсы в Северную Америку, в страны Залива и на Ближний Восток, а также в Южную Азию. Увеличение взлётно-посадочной полосы потребует опустить дорогу A45 в туннель под увеличенным участком полосы. План относительно продления взлетно-посадочной полосы и строительства новой башни управления воздушным движением были представлены в Совет округа Солихалл 7 января 2008.

Старая 68-летняя взлетно-посадочная полоса была полностью списана в декабре 2007 с целью расширения перрона с обеих сторон главной взлетно-посадочной полосы. Рулёжные дорожки будут усовершенствованы, чтобы учесть увеличение размеров терминала и улучшения коэффициента использования взлётно-посадочной полосы.

Развитие Терминала 1 предусматривает усовершенствования Международного Пирса и нового спутникового пирса с северной стороны от терминалов. Генеральный план также предполагает потребность в третьем терминале, который планируется вводить в эксплуатацию одновременно с открытием второй параллельной взлетно-посадочной полосы. Запланированное продление главной взлётно-посадочной полосы предполагает также строительство нового контрольно-диспетчерского пункта.

26 сентября 2007 было объявлено, что вопрос о строительстве второй взлетно-посадочной полосы может быть пересмотрен, но работы по строительству нового терминалабудут продолжены, ожидаемое время завершения — 2012 год. Ожидается, что 11 млн пассажиров в год будут пользоваться аэропортом к 2010 и 15 млн — к 2013.

Авиакомпании

Терминал 1 
 Adria Airways
 Aer Arann
 Aer Lingus
 Air India
 Air Malta
 Air Slovakia
 bmibaby
 Centralwings
 City Airline
 Continental Airlines
 Cyprus Airways
 Cyprus Turkish Airlines
 easyJet
 Emirates
 Lufthansa
 Lufthansa Regional оператор Eurowings
 Lufthansa Regional оператор Lufthansa CityLine
 Monarch Airlines
 Norwegian Air Shuttle
 Pakistan International Airlines
 Ryanair
 SAS Scandinavian Airlines
 Turkish Airlines
 Turkmenistan Airlines

Терминал 2 
 Air France
 operated by CityJet
 operated by Brit Air
 Brussels Airlines
 Eastern Airways
 Flybe
 оператор Loganair
 KLM
 оператор KLM Cityhopper
 Swiss International Air Lines
 оператор Swiss European Air Lines
 оператор Helvetic Airways

Чартерные авиакомпании 

 Air Transat
 BH Air
 Eurocypria
 First Choice Airways
 MyTravel Airways
 Onur Air
 Thomsonfly
 XL Airways

Грузовые авиакомпании 
 FedEx

Инциденты и авиакатастрофы 
 Утром 4 января, 2002, бизнес-джет Bombardier-CL604 (регистрационный номер N90AG) потерпел крушение на взлете с взлётно-посадочной полосы 15 в Бирмингеме. Самолёт был зафрахтован, на борту были два пассажира, два пилота и наблюдатель. Ночью на крыльях самолёта образовался лёд, который стал непосредственной причиной катастрофы. Выживших не было. Предполагается, что важным фактором, приведшим к катастрофе, стало принятие пилотами снотворного накануне ночью, под действием которого пилоты допустили ошибку в оценке опасности.

 15 июня 2006 грузовой Boeing 737—300 авиакомпании TNT Airways совершил вынужденную посадку в Бирмингеме с поврежденным механизмом приземления. Самолёт с регистрационным номером OO-TND летел из Льежа (Бельгия) в Станстед. Из-за плохой видимости в Станстеде, рейс был направлен в аэропорт Восточный Мидландс. Погода в Восточном Мидлендсе также была плохой, и управление самолётом было переведено на автопилот. Во время подхода к аэропорту автопилот дал сбой и самолёт отклонился от курса. самолёт коснуля травы в стороне от взлётно-посадочной полосы, в результате механизм приземления получил повреждения. Экипаж принял решение поднять самолёт в воздух и уйти на аэропорт Бирмингема. После приземления на главной взлётно-посадочной полосе аэропорта Бирмингема аэропорт был закрыт долгое время. Пилоты не пострадали. Однако компания посчитала, что причиной инцидента стал человеческий фактор и оба пилота были уволены.

 23 февраля 2006 года Airbus A310 авиакомпании Mahan Air, летящий из Тегерана, Иран, был вовлечён в серьёзный инцидент во время подхода к Аэропорту Бирмингема. Экипаж неверно определил высоту, что могло повлечь за собой катастрофу. Наземные службы вовремя определили ошибку и сообщили экипажу. Ошибка была исправлена и самолёт благополучно приземлился. Были выработаны три рекомендации по безопасности полётов.

Статистика 

В 2007 году 10 самых загруженных регулярных назначений были: Дублин, Амстердам, Эдинбург, Белфаст, Дубай, Париж, Глазго, Франкфурт, Малага и Аликанте. 10 самых загруженных чартерных назначений были Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Арресифе, Пафос, Даламан, Лас-Пальмас, Гераклеон, Фуертевентера, Ларнака и Ибица.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Консультативный Совет аэропорта 
 СДЕЛАНО В БИРМИНГЕМЕ. Аэропорт Элмдон 

Аэропорты Англии
Здания и сооружения Бирмингема